Fagergöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fagergölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Fagergöl, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Fagergöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun,  (7,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn